Виктор Борисович Березовский (, УССР, СССР) — оператор-постановщик Одесской киностудии, член Союза кинематографистов СССР, член Национального союза кинематографистов Украины.

Биография 
Виктор Борисович Березовский, родился 18 ноября 1951 года в Черкассах (УССР). Изучал операторское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. В 80-х годах работал оператором-постановщиком на Одесской киностудии.
В 1990—1993 годах участвовал в экспедициях на диере «Ивлия» в качестве кинооператора и фотографа. По результатам экспедиций в 2015 году вышел фотоальбом Виктора Березовского.
В 1999—2001 годах в качестве штатного кинооператора и фотографа участвовал в строительстве и экспедициях на реплике финикийского торгового корабля Мелькарт. По итогом путешествий в Испании была организована фотовыставка. С 2003 года Виктор Березовский живёт и работает в Испании. Его фотоработы хранятся в частных коллекциях, а также в музее изящных искусств города Овьедо.

Фильмография 
 1971 «Золотые литавры» — советский художественный фильм, по мотивам новеллы Олеся Гончара «Подсолнухи». Режиссёр-постановщик Виктор Стороженко. Виктор Березовский — ассистент оператора.
 1979 «Камертон» — советский двухсерийный телевизионный художественный фильм о проблемах воспитания подростков в семье и школе. Режиссёр-постановщик Виллен Новак.
 1980 «Что там за поворотом?» — советский двухсерийный телевизионный художественный фильм режиссёра Марка Толмачёва. Сюжет картины: школьник, едет в деревню, где в годы Великой Отечественной войны в бою погиб его дед. В деревне мальчик находит друзей. Ребята решают тайно, своими силами, строить памятник погибшим воинам. Постепенно их работа перестает быть тайной, и односельчане присоединяются к строительству памятника.
 1981 «Ожидание» — детский двухсерийный телевизионный фильм, снятый режиссёром Радомиром Василевским на Одесской киностудии по одноимённой повести писателя и киносценариста Радия Погодина. В фильме дебютировала 13-летняя Лида Вележева.
 1982 «4:0 в пользу Танечки» — детский комедийный художественный фильм, о проблемах семьи и школы, снятый режиссёром Радомиром Василевским на Одесской киностудии. В главных ролях: Наталья Флоренская, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Евгения Ханаева, Юрий Васильев.
 1983 «Комбаты» — двухсерийная киноповесть о нелёгкой службе в танковых войсках. Режиссёр-постановщик Вячеслав Колегаев, в главных ролях Евгений Меньшов, Тимофей Спивак, Людмила Нильская, Александр Немченко.
 1984 «Лучшие годы» — художественный фильм, социальная драма, снятая режиссёром Сергеем Линковым на Одесской киностудии. Сюжет картины: четверо друзей, выпускники кораблестроительного института, со школьных лет мечтавшие строить корабли, приходят на судостроительный завод. Однако не все из них выдерживают испытания на поприще рядовых мастеров.
 1986 «На благо народа» — документальный фильм режиссёра Михаила Терещенко.
 1988—1991 «Зона комфорта» — полнометражный документальный фильм. Режиссёр-постановщик Марк Толмачёв. Фильм рассказывает о техногенной катастрофе на четвёртом блоке ЧАЭС, а также о городе Славутич, в строительстве которого участвовали 8 союзных республик.
 1990—1993 — кинооператор и фотограф международных комплексных экспедиций на биреме Ивлия.
 1990 «Карстовые пещеры Крыма» — полнометражный документальный фильм. Режиссёр Александр Игишев. Фильм рассказывает об уникальных пещерах Кизил-Коба и Мраморная, об экзотических красотах подземного царства горного массива Чатыр-Даг.
 1991 «Многоцветная Одесса» — полнометражный документальный фильм. Режиссёр Александр Игишев.
 1995 «Золотое дитя» — документальный фильм о создании памятника, выдающегося скульптора Эрнста Неизвестного — Золотое дитя и о самом авторе. Режиссёр-постановщик Вячеслав Колегаев.
 1997 «Налоговая полиция России» — документальный фильм о службе в налоговых органах России. Режиссёр-постановщик Валерий Федосов.
 1998 «Путешествие в прошлое» — полнометражный документальный фильм о путешествиях на копии древнегреческой биремы Ивлия, по следам античных мореплавателей. Режиссёр Игорь Мельник.
 1999 «Группа А — Набат» полнометражный документальный фильм о легендарной группе Альфа. Режиссёр Валерий Федосов.
 2002 «Мелкарт. Путешествие в прошлое» — полнометражный документальный фильм о воссоздании финикийского торгового корабля Мелькарт и путешествии на нём в Атлантике маршрутами древних торговцев оловом и медью от берегов Бретани к Гибралтарскому проливу. Режиссёр-постановщик Игорь Мельник.
 2012 «Эвора» — короткометражный художественный фильм. Режиссёр Марк Островски. Фильм рассказывает о небольшом старинном городке на юге Португалии.

Галерея

Примечания

Ссылки 
  на официальном канале Одесской киностудии.
  на официальном канале Одесской киностудии.
  на официальном канале Одесской киностудии.
 
 
 
 
 
 Официальный веб-сайт проекта «Ивлия»

Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза кинематографистов Украины
Персоналии:Одесская киностудия
Операторы-постановщики
Кинооператоры Украины